Bæjarhreppur steht für:

 Bær, eine Gemeinde im Nordwesten Islands
 ein Ortsteil der Gemeinde Hornafjörður im Südosten Islands
 ein Ortsteil der Gemeinde Flóahreppur im Südwesten Islands